Mužská dvouhra ABN AMRO World Tennis Tournament 2022 probíhala v druhé polovině února 2022. Do singlové soutěže rotterdamského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl Rus Andrej Rubljov, kterého v semifinále vyřadil Auger-Aliassime.

Překvapení turnaje se stal postup 20letého Čecha Jiřího Lehečky do semifinále. Z pozice 137. hráče světa poprvé v kariéře prošel kvalifikací do hlavní soutěže na mužském okruhu, aby ve druhém kole zaskočil dvanáctého hráče světa Denise Shapovalova, Botica van de Zandschulpe a Lorenzo Musettiho. Postup do semifinále, ve kterém neudržel vedení proti nasazené jedničce Tsitsipasovi, mu zajistil premiérový posun do první stovky žebříčku ATP a pozici české jedničky.

Vítězem se stal třetí nasazený Kanaďan Félix Auger-Aliassime, jenž ve finále přehrál nejvýše nasazeného Řeka Stefanose Tsitsipase po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–2. V probíhající sezóně i své dosavadní kariéře si připsal premiérové turnajové vítězství a to až při své deváté finálové účasti. Tsitsipas naopak odešel poražen i z osmého finále z kategorie ATP Tour 500.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Rotterdam Open
Tenis v Nizozemsku v roce 2022
ATP Tour 2022